Der Begriff Klausel bezeichnet:

 in der Rechtssprache 
 eine Bestimmung in einem Regelwerk, siehe Klausel (Recht)
 eine Voraussetzung der Zwangsvollstreckung, siehe Klauselverfahren 

 in der Musik:
 Klausel (Choral), mehrstimmiger Abschnitt eines Chorals
 Klausel (Schlusswendung), melodischer Abschluss einer Stimme

 in der Aussagenlogik ein Disjunktionsterm
 Klausel (Rhetorik), in der antiken Rhetorik den Schluss eines Satzes oder einer Periode

Siehe auch:

 Klause
 Clausula (Rosenkranz)